Stranice je lahko:
 Stranice (Slovenija)
 Stranice, Črna gora